Agio, een term uit de aandelenhandel
Agio, een sigarenfabriek te Duizel, zie Wintermans
AGIO, Assistent Geneeskundige In Opleiding